De Beker van Denemarken (Deens: Landspokalturnering) is het nationale voetbalbekertoernooi van Denemarken, er is zowel een editie voor mannen als voor vrouwen.

De DBUs Landspokalturnering for herrer (voor mannen) werd in 1955 opgericht, en de winnaar plaatst zich voor de UEFA Europa League (voorheen voor de Europacup II, UEFA Cup). In 1993 werd er voor het eerst om de DBUs Landspokalturnering for kvinder (voor vrouwen) gespeeld.

Mannen

Finales 
Alle finales vonden plaats in het nationale voetbalstadion Idrætspark en Parken, zoals het stadion na de verbouwing werd genoemd, in Kopenhagen. Tijdens de verbouwing van het stadion werden de finales van 1991 in het Odensestadion en 1992 in het Århusstadion gespeeld. De finale van 2020 vond plaats in de Blue Water Arena in Esbjerg met een beperkt aantal toeschouwers vanwege de coronacrisis.

Aantal titels

Vrouwen

Finales

Aantal titels

Stadions  
De finales vonden plaats in tien voetbalstadions.